Rohrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rohrmann (1859–1942), deutscher Geograf, Pädagoge und Gymnasialdirektor
 Bernd Rohrmann (* 1940), deutscher Psychologe
 Eckhard Rohrmann (* 1956), deutscher Erziehungswissenschaftler 
 Jonas Rohrmann (* 1980), deutscher Schauspieler
 Ludwig Rohrmann (1848–1909), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Petra Rohrmann (* 1962), deutsche Skilangläuferin
 Tim Rohrmann (* 1963), deutscher Psychologe
 Wilhelm Rohrmann (1905–1983), deutscher Jurist, SS-Führer und Kriminalbeamter